Via Sacra
 Sacra via summa
 Via Sara ti Langobardorum
Via sacra – è una via sacra che va da Atene ad Eleusi.